ФК «Ювентус» у сезоні 1927—1928 — сезон італійського футбольного клубу «Ювентус».

Склад команди

Чемпіонат Італії

Група В

Фінальний раунд

Товариські матчі 

 04.09.1927, «Ювентус» — «Про Патрія» — 3-2
 11.09.1927, «Кремонезе» — «Ювентус» — 3-3
 18.09.1927, «Ювентус» — «Алессандрія» — 2-1
 09.10.1927, «Брешія» — «Ювентус» — 2-3
 23.10.1927, «Про Верчеллі» — «Ювентус» — 0-3
 01.11.1927, «Дженоа» — «Ювентус» — 3-1
 25.03.1928, «Ювентус» — «Новара» 6-1
 15.04.1928, «Едера» (Понціана) — «Ювентус» — 3-2
 16.04.1928, «Гріон» (Пола) — «Ювентус» — 1-6
 03.06.1928, «Дертона» — «Ювентус» — 2-5
 10.06.1928, «Альбезе» — «Ювентус» — 1-3
 17.06.1928, «Ювентус» — «Про Верчеллі» — 4-1

Посилання 
 
 

1927–1928
Ювентус